Település
San Teodoro (Szardínia), szardíniai település
San Teodoro (Szicília), szicíliai település
San Teodoro (negyed), Genova egyik városnegyede

Templom
San Teodoro (Róma), római templom